

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rokietnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Rokietnica 
 Rokietnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica

Inne 
 Rokietnica – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Rokitnica